Potentilleae — триба родини шипшинових, Rosaceae.

Роди 
 Alchemilla
 Aphanes
 Argentina
 Chamaecallis
 Chamaerhodos
 Comarum
 Dasiphora
 Drymocallis
 Fragaria
 Horkelia
 Horkeliella
 Ivesia
 Potaninia
 Potentilla
 Sibbaldia
 Sibbaldianthe

Примітки 

Триби рослин